Barta Mária (1897–1969) festő, grafikus, iparművész
 Barta Mária, Bozóky Istvánné (1923–2011) magyar színésznő, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja.